Cette page contient les pages d'homonymie de Amaranthe et Amaranth.

Sciences

Botanique 
 Amaranthe, plante annuelle de la famille des Amaranthacées appartenant au genre Amaranthus
 Sumac amaranthe, arbre dioïque de la famille des Anacardiaceae

Géographie 
 Amaranth, canton situé au Canada

Culture

Littérature 
 Amaranthe, récompense décernée par l'Académie des jeux floraux de Toulouse

Musique 
 Amaranthe, groupe de death metal mélodique et power metal, originaire de Suède et du Danemark
 Amaranth, single de l'album Dark Passion Play de Nightwish

Prénom

Amaranthe 
Amaranthe est un prénom révolutionnaire, tiré du calendrier révolutionnaire, et assez rare. Il n’est pas attribué avant 1902-1903, puis disparaît. Il est à nouveau donné en 1997 et 2002, mais reste très marginal.

Amaranth 
Amaranth est un prénom.

Organisme 
 Ordre de l'amaranthe (Order of the Amaranth), ordre maçonnique féminin américain

Référence

Voir aussi 
 
 , famille française dont plusieurs femmes salonnières ont été guillotinées au cours de la révolution française

Prénom révolutionnaire
Homonymie